Peremartell és un indret on hi havia hagut antigament un mas del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà, en terres de la vila de Guàrdia de Noguera.

Està situat al nord de Guàrdia de Noguera, al nord del cementiri vell de la vila i a ponent de Fonteté, a llevant de la partida dels Seixos, al nord de les Feixetes.

Peremartell